Boletus rubellus, de ses noms vernaculaires bolet framboise ou bolet rougeâtre, est un champignon agaricomycète du genre Boletus et de la famille des Boletaceae.

Taxonomie

Nom binomial accepté 
Boletus rubellus Krombh. 1836

Synonymes 
 Boletus sanguineus With. 1792 (synonyme)
 Boletus versicolor Rostk. 1844 (synonyme)
 Leucobolites rubellus (Krombh.) Beck 1923 (synonyme)
 Suillus rubellus (Krombh.) Henn. 1898 (synonyme)
 Tubiporus rubellus (Krombh.) S. I (synonyme)
 Xerocomellus rubellus (Krombh.) Šutara 2008 (synonyme)
 Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. 1896 (synonyme)

Description 
Chapeau de 3 à 6 cm, rouge marqué, surtout à l'état jeune, convexe, devenant étalé avec l'âge ;

Hymenium : pores jaunâtres, bleuissant au toucher.

Cuticule : sèche, lisse ou tomenteuse ; la marge même ; rouge foncé à rouge-brun, devenant rouge brique, devenant finement fissurée à maturité.

Chair : jaune pâle.

Stipe : pied radicant : de 3-8 cm de long; 0,5 à 1,5 cm d'épaisseur; conique vers le bas ou à peu près égal, jaune à l'apex, rougeâtre dessous ; il s'assombrit à la manipulation, il n'est pas réticulé .

Odeur et goût : pas de caractère distinctif.

Sporée : brun-olive.

Spore :

Habitat 
Il pousse dans les zones herbeuses (parc, jardin, clairières des feuillus, etc…). On peut également le trouver sur les bords de route et généralement sur les sols calcaires

Comestibilité 
Bien qu’il soit comestible, sa faible consistance et son aspect « mou » à la cuisson et doublé du fait qu’il soit rare, il vaudrait mieux le laisser sur place .

Lien externe

Notes et références 

Espèce de champignons (nom vernaculaire)
rubelloboletus
Champignon comestible